Piesenkofen ist der Ortsname von

 Piesenkofen (Egglkofen), Ortsteil der Gemeinde Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Piesenkofen (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern